Zhejiang (kinesisk: 浙江, pinyin: Zhèjiāng, Wade-Giles: Che-chiang) er en provins i Folkerepublikken Kina beliggende ved den østlige kyst. Navnet Zhejiang (bugtede flod) er Qiantang-flodens tidligere navn, der går igennem provinsens hovedstaden Hangzhou. Provinsens navn forkortes ofte til "Zhe".

Administrativ inddeling 
Provinsen er indelt i 11 administrative enheder på præfekturniveau, hvoraf to er subprovinsielle byer og ni byer på præfekturniveau.

Myndigheder
Den regionale leder i Kinas kommunistiske parti er Yuan Jiajun. Guvernør er Zheng Shanjie, pr. 2021.

Referencer

Eksterne henvisninger

Provinser i Kina